Vila Nova da Rainha (Azambuja), een plaats in de Portugese gemeente Azambuja
 Vila Nova da Rainha (Tondela), een plaats in de Portugese gemeente Tondela